Teodor Andrzej Potocki (1664–1738) – prymas Polski
 Teodor Potocki (1730–1812) – konfederat barski, generał, wojewoda bełski